Калининградская агломерация — одна из двух балтийских агломераций России, находится в Калининградской области. Имеет моноцентрический характер, ядром агломерации является город Калининград. Из его спутников выделяются в первую очередь Балтийск и Светлогорск.

С 1990 по 2002 годы Калининградская агломерация была одной из немногих агломераций РФ, демонстрировавших уверенный рост населения. За этот период её население возросло с 662 до 715 тыс. жителей. В пределах агломерации проживает 75 % населения Калининградской области. Более того, по данным за 2010 год, Калининградская агломерация вмещала 88 % хозяйствующих объектов области и обеспечивала до 89 % её промпроизводства. В экономическом плане агломерация весьма диверсифицирована: включает в себя промышленные центры Советск и Черняховск, порты Балтийск и Светлый, а также курортные города Светлогорск и Зеленоградск. За период 1989−2007 годов в Калининградской агломерации значительно сократилось количество городских населённых пунктов в результате перевода поселков городского типа в сельские населённые пункты.

В 130 км от Калининградской агломерации расположено польское Трёхградье (полицентрическая Гданьская агломерация) с населением 746 963 жителей (2014).
Несмотря на близость, между этими агломерациями экономические связи были и остаются исторически слабо развитыми.

См. также 
 Население Калининградской области

Примечания 

Городские агломерации по алфавиту
Калининград
Городские агломерации России